Bosznia-Hercegovina
 Ljuta, falu Konjić községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban
Ljuta a Neretva mellékvize 

 Horvátország
Ljuta, falu Konavle községben, Dubrovnik-Neretva megyében
Ljuta folyó Konavle területén

 Montenegró
Ljuta, falu Kolašin községben